Фазлия:
 Фазлия, Бетим (род. 1999) — косовский футболист.
 Фазлия, Неджад (род. 1968) — боснийский стрелок из винтовки.